Словосочетание Кры́мская весна́ может означать:
 Крымская весна — одно из официально используемых крымскими властями названий присоединения Крыма к Российской Федерации .
 «Крымская весна» — документальный фильм Сергея Холошевского, посвящённый присоединению Крыма к России.
 Крымская весна — название улицы в Махачкале.
 «Крымская весна» — фестиваль-конкурс молодых исполнителей, основанный в 2001 году.
 «Крымская весна: до и после. История из первых уст» — книга Натальи Поклонской (2019 год) о событиях марта 2014 года.

Примечания